Applebaum ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Applebaum (* 1964), US-amerikanisch-polnische Journalistin und Autorin
 David Applebaum (1952–2003), israelischer Arzt und Terroropfer
 Edward Applebaum (* 1937), US-amerikanischer Komponist
 Leah Applebaum (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin und Sprecherin 
 Louis Applebaum (1918–2000), kanadischer Komponist
 Michael Applebaum (* 1963), kanadischer Politiker und Unternehmer, Bürgermeister von Montreal
 Michael Applebaum (1934–2018), US-amerikanischer Bratschist, siehe Michael Tree
 Molly Applebaum (* 1930), polnisch-kanadische Überlebende des Holocaust, Autorin, Zeitzeugin
 Shimon Applebaum (1911–2008), israelischer Archäologe
 Stan Applebaum (1922–2019), US-amerikanischer Pianist, Komponist, Arrangeur und Orchesterleiter

Siehe auch:

 Appelbaum
 Apfelbaum